Platyspermum est un genre désuet de plantes à fleurs.

En  Georg Franz Hoffmann propose le genre Platyspermum dans la famille des Apiaceae.
 Platyspermum Hoffm. est synonyme de Daucus L., 1753.

En  William Jackson Hooker propose le genre Platyspermum dans la famille des Brassicaceae.
 Platyspermum Hook. est synonyme de Idahoa A.Nelson & J.F.Macbr., 1913.

Espèces comprises 
D'après  :
 Platyspermum alatum (Poir.) Schult. (=Daucus carota L.)
 Platyspermum aureum (Desf.) Pomel (=Daucus aureus Desf.)
 Platyspermum grandiflorum Pomel (=Daucus muricatus (L.) L.)
 Platyspermum grandiflorum (L.) Mert. & W.D.J.Koch (=Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.)
 Platyspermum littorale (M.Bieb.) W.D.J.Koch (=Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude)
 Platyspermum muricatum (L.) Hoffm. (=Daucus muricatus (L.) L.)
 Platyspermum orientale (L.) Eichw. (=Astrodaucus orientalis (L.) Drude)
 Platyspermum pubescens Pomel (=Daucus sahariensis Murb.)
 Platyspermum pulcherrimum (Willd.) W.D.J.Koch (=Astrodaucus orientalis (L.) Drude)
 Platyspermum scapigerum Hook. (=Idahoa scapigera (Hook.) A.Nelson & J.F.Macbr.)

Notes et références

Liens externes 
Platyspermum Hoffm.
 
 
 
 
 
 
 

Platyspermum Hook.
 
 
 
 

Synonyme de genre de plantes (nom scientifique)